Edward Stafford, III Barón Stafford (7 de enero de 1535 – 18 de octubre de 1603) fue el segundo hijo superviviente de Henry Stafford, I Barón Stafford y Ursula Pole, Baronesa Stafford, hermano menor y sucesor de Henry Stafford, II Barón Stafford. El sirvió en el parlamento, como representante de Stafford .

Vida familiar 
Edward Stafford fue el segundo hijo de Henry Stafford, I Barón Stafford y Lady Ursula Pole. Se convirtió en el III Barón Stafford, tras sobrevivir a su hermano en 1566.

Descendía de los Plantagenet a través de sus dos padres:
 
 Henry Stafford, I Barón Stafford era descendiente directo de Tomás de Woodstock, hijo menor de Euardo III, a tavés de su hija Ana de Gloucester y su esposo Edmund Stafford.
 Ursula Pole, Baronesa Stafford era hija de Margaret Pole, condesa de Salisbury, hija de Jorge de Clarence, y por tanto sobrina de Eduardo IV y Ricardo III.

Se casó con Mary Stanley, hija de Edward Stanley, III conde de Derby el 23 de noviembre de 1566.  Tuvieron tres hijos:

 Edward Stafford, IV Barón Stafford, (1572 – 1625); casado con Isabel Forster, una dama de alcoba. Su sucesor tras su muerte.
 Ursula Stafford; casada con Walter Erdeswick.
 Dorothy Stafford, (c. 1572); casada con un hombre de la familia Gervais de Chadsden.

Vida pública 
Stafford fue miembro parlamentario por Banbury en 1554. Tras la fallida rebelión de su hermano, Thomas, el Consejo Privado cuestionó su lealtad el 3 de mayo de 1557, pero no pudieron demostrar ninguna conexión entre ambos.  Edward sucedió a  Henry Stafford como miembro parlamentario en Stafford entre 1558 y 1559. Tras obtener el título de barón de su hermano, pudo llegar a ocupar un puesto en la Cämara de los lores (1573–1593).

Desde 1574, Stafford era patrón de "Compañía de Músicos de Lord Stafford", cuya primera aparición se registra en Barnstaple, donde seguirían apareciendo por veintiséis años.  En 1577, aparecen también en Southampton, donde es formado por al menos diez músicos.  El grupo continuó hasta 1617, bajo el patrocinio del cuarto barón.  Otro grupos de artistas patrocinados por Edward incluye unos domadores de osos, que colaboraron con los músicos en 1579, y una compañía de trompetistas.

Ascendencia 

Personas del período Tudor
Hombres
Familia Stafford
Nobles de Inglaterra del siglo XVI
Nacidos en Stafford